Lämmle  ist der Familienname folgender Personen:

 August Lämmle (1876–1962), schwäbischer Mundartdichter
 Brigitte Lämmle (* 1946), Diplom-Psychologin mit eigener TV-Sendung Lämmle live
 Claus Lämmle (* 1959), deutscher Maler, Konzeptkünstler und Designer
 Gabriel Lämmle (1851–1925), deutscher Bildhauer
 Josef Anton Lämmle (1861–1934), deutscher Verwaltungsbeamter
 Siegfried Lämmle (1863–1953), deutscher Kunsthändler
 Wolfgang Lämmle (1941–2019), deutscher Künstler und Kunstfälscher

Siehe auch:

 Laemmle
 Lämmlein